

Persone 
 Bini – antica famiglia nobile di Firenze
 Alberto Calza Bini (1881-1957) – architetto e pittore italiano
 Aldo Bini (1915-1993) – ciclista su strada italiano
 Alfredo Bini (1926-2010) – produttore cinematografico 
 Angela Bini, nome d'arte di Angela Cracchiolo, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Julie (1948) – cantante italiana
 Armando Bini 1887-1954) – tenore italiano
 Bino Bini (1900-1974) – schermidore italiano
 Bino Bini (1916-2007) – scultore italiano
 Bruno Bini (1954) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Camilla Bini (1994) – ginnasta italiana
 Carlo Bini (1806-1842) – scrittore e patriota italiano
 Caterina Bini (1975) – politica italiana
 Dante Bini (1932) – architetto italiano
 Dario Andrea Bini – matematico italiano
 Dora Bini (1922-2009) – attrice italiana
 Fiorella Bini, all'anagrafe Fiorella Cherubini (1933-2004) – cantante italiana
 Francesco Bini (1989) – calciatore italiano, di ruolo difensore 
 Giacomo Bini (1990) – pallanuotista italiano
 Giacomo Bini (1938-2014) – presbitero e missionario italiano, membro dell'Ordine francescano
 Gianfranco Bini (1934-2012) – fotografo italiano
 Giorgio Bini (1927-2015) – politico e docente italiano
 Giorgio Calza Bini (1908-1999) – architetto italiano
 Giovanni Francesco Bini (1484-1556) – letterato e abbreviatore apostolico italiano
 Giuseppe Bini – orafo italiano autore, con lo scultore Giuseppe Perego, della Madonnina del Duomo di Milano
 Graziano Bini (1955) – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Lorenzo Bini Smaghi (1956) – economista italiano, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea dal 2005 al 2011
 Lucio Bini (1908-1964) – neurologo italiano
 Mario Bini (1918-2012) – ammiraglio italiano
 Pasquale Bini, soprannominato Pasqualino (1716-1770) – violinista e compositore italiano
 Pierluigi Bini (1959) – alpinista italiano
 Pietro Bini (1593-1635) – presbitero italiano, beato e fondatore della Congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri in Firenze
 Sergio Bini Bustric, all'anagrafe Sergio Bini (1953) – attore italiano
 Silvano Bini (1928) – dirigente sportivo italiano
 Urbano Bini (1811-...) – politico italiano

Altro 
 Bini o Edo – popolazione africana della Repubblica Federale della Nigeria
 Bini o lingua edo – lingua africana, del gruppo Volta-Niger
 Bini Viaggi Livorno
 Oratorio di San Sebastiano de' Bini – luogo di culto cattolico in via Romana a Firenze

Pagine correlate 
 Beeny
 Beanie